Mössholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mössholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Mössholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Massholmen
Myssholmen

Robotskapade Finlandförgreningar